Lydon ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Francis Lydon (1836–1917), britischer Kupferstecher
 Jimmy Lydon (1923–2022), US-amerikanischer Schauspieler
 John Lydon (Künstlername Johnny Rotten; * 1956), britischer Musiker und Sänger
 Joseph „Joe“ Lydon (1878–1937), US-amerikanischer Boxer und Fußballspieler 
 Joseph Paul „Joe“ Lydon (* 1963), englischer Rugby-League-Spieler
 Nicholas B. Lydon (* 1957), US-amerikanischer Biochemiker und Geschäftsmann